Limeux ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Limeux (Cher)
 Limeux (Somme)